Buena Vida är ett svenskt bokförlag, agentur och entreprenörsbolag grundat 2006 och beläget i Stockholm. Förlagets utgivning består av framförallt facklitteratur inom områden som mental träning, relationer, kommunikation, personlig utveckling och ledarskap. Den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser. Bland förlagets författare finns Igor Ardoris, Eva Berlander, Jenny Hagman, Madeleine Vall, Håkan Wallenius, Fredrik Praesto, Antoni Lacinai, Håkan Ericson, Lars-Eric Uneståhl.

Referenser 

Svenska bokförlag